

Sigle 
 Società Esercizi Aeroportuali – società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate
 Società Europea Autocaravan – azienda italiana produttrice di autocaravan
 Sostituzione elettrofila aromatica – sostituzione di un idrogeno di un composto aromatico con un elettrofilo in chimica organica

Cinema 
 Sea – film del 2001 diretto da Andrew Williamson

Musica 
 Sea and Sky – album del compositore giapponese Stomu Yamashta del 1984

Codici 
 SEA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Seattle-Tacoma, Washington (Stati Uniti d'America)
 sea – codice ISO 639-3 della lingua semai